

Patronymes 

 A.J. Buckley, (1978-), acteur canadien ;
 Albert Buckley (1877-1965), homme politique britannique ;
 Andy Buckley (1965-), acteur et scénariste américain ;
 Betty Buckley, (1947-), actrice, productrice et compositeur américaine ;
 Christopher Buckley (1952-), journaliste politique ; romancier et dramaturge américain,
 David Buckley (1976-), compositeur britannique de musiques de films ;
 
 James Lane Buckley (1923-), homme politique et juge américain ;
 Jeff Buckley (1966-1997), guitariste et chanteur, fils de Tim Buckley ;
 Jessie Buckley (1989-), chanteuse et actrice irlandaise ;
  (1887-1959), physicien, président des laboratoires Bell ;
 Robert Buckley (1981-), compositeur américain ;
  (1809-1884), botaniste, géologue et naturaliste américain, dont l’abréviation botanique standard est Buckley ;
 Tim Buckley (1947-1975), chanteur américain ;
 William F. Buckley Jr. (1925-2008), essayiste et journaliste conservateur américain.

Toponymes 

 Buckley, une ville du nord-est du pays de Galles.
 Buckley, une localité de l'Illinois.
 , une localité du Michigan.
 Buckley, une localité de l'État de Washington.
 Buckley Air Force Base à Aurora dans le Colorado, .
 , une localité du district de Rochdale dans le Grand Manchester en Angleterre.
 Rivière Buckley, un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean) au Québec, au Canada.

Prix 
 Prix Oliver E. Buckley de la matière condensée décerné chaque par l'American Physical Society.